Roseanne peut désigner :
 Roseanne Barr, une actrice américaine.
 Roseanne, une série télévisée mettant en vedette Roseanne Barr.